Plusieurs tours portent le nom de Sarrasine et son dérivé Sarrazine.

 Tour Sarrasine à Conflans Albertville (Savoie), voir : Liste des monuments historiques de la Savoie ;
 Tour Sarrazine à Beaufort (Nord), voir : Liste des monuments historiques du Nord ;
 Tour de Bozel, dite Sarrasine, à Bozel (Savoie) ;
 Tour du Châtel, dite des Sarrazins, au Châtel (Savoie) ;
 Tour des Cabannes dite Sarrasine aux Cabannes  (Tarn) ;
 Tour Sarrazine à Camaret-sur-Aigues (Vaucluse), voir : Liste des monuments historiques du Vaucluse
 Tour Sarrazine (Montaren-et-Saint-Médiers) à Montaren-et-Saint-Médiers (Gard), voir : Liste des monuments historiques du Gard
 Tour Sarrazine au Rayol-Canadel-sur-Mer, encore appelée Tour des Sarrazins (Var)
 Tour Sarrazine à Saint-Waast (Nord).